Aardenne ist der Familienname folgender Personen:

 Gijs van Aardenne (1930–1995), niederländischer Wirtschaftsmanager und Politiker (VVD) 
 Tatjana van Aardenne-Ehrenfest (1905–1984), niederländische Mathematikerin